Il singolare del torneo di tennis Open Gaz de France 2000, facente parte del WTA Tour 2000, ha avuto come vincitrice Nathalie Tauziat che ha battuto in finale Serena Williams 7-5, 6-2.

Teste di serie 

 Serena Williams (finale)
 Nathalie Tauziat (campionessa)
 Julie Halard-Decugis (semifinali)
 Anna Kurnikova (semifinali)

 Amélie Mauresmo (secondo turno)
 Sandrine Testud (primo turno)
 Elena Lichovceva (primo turno)
 Dominique Van Roost (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open Gaz de France 2000